
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden Nummer 5001 bis 5500 

|}

5001

cs:Seznam planetek 5001-5250
ru:Список астероидов (5001—5100)
sk:Zoznam planétok 5001-5250
sl:Seznam asteroidov (5001-5250)